Dhaka kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Dhaka, huvudstad, 
 Dhaka (provins)
 Dhaka (distrikt)

Indien 

 Dhāka, ort, Bihar, Pūrba Champāran, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar